Nero StartSmart – program komputerowy pakietu Nero. Pomaga początkującym poznać jaki program pakietu nero będzie potrafił wykonać daną czynność. Jest to podzielone w wygodne menu, oprawione w grafikę. Można za jego pomocą również uruchomić plik pomocy pakietu Nero.

Podział Menu 
Niektóre z tych funkcji mogą być niedostępne gdy jakiś program pakietu nie jest zainstalowany w systemie.

Ulubione – mieści wszystkie programy wszystkich kategorii, które zostały tu dodane.

Dane – umożliwia nagranie dysków z danymi, danymi i audio, dysk startowy, skopiować nośnik itp.

Audio – umożliwia nagranie różnego rodzaju audio, w tym Audio CD, oraz konwersję audio do innego formatu.

Foto i wideo – można tu nagrać wszystkiego rodzaju płyty VCD, SVCD, Video DVD oraz pokazy slajdów. Są tu również dostępne funkię typu oglądaj TV, Edytuj swoje zdjęcia itp.

Kopia zapasowa – różnego rodzaju kopiowanie nośników, tworzenie kopii bezpieczeństwa, oraz nagrywanie obrazu na dysk.

Dodatki – wszystko inne, co nie znalazło miejsca gdzie indziej.

Nero